Burgstätt bezeichnet

 von 1939 bis 1945 die Gemeinde Hradčany u Přerova, Tschechien
 von 1939 bis 1945 die Gemeinde Hradečno, Tschechien